Domo (dialect), een dialect van het Massa, gesproken in Tsjaad en Kameroen
 DOMO (zuivelcoöperatie), een voormalig Nederlands zuivelconcern, nu onderdeel van FrieslandCampina
 DOMO (textielfabrikant), een Belgisch textielbedrijf
 Domo-Farm Frites, wielerploeg mede gesponsord door dit bedrijf
 Lotto-Domo, wielerploeg mede gesponsord door dit bedrijf
 Domo Records, een Amerikaans platenlabel
 Domo (mascotte), de officiële mascotte van Nippon Hoso Kyokai

Zie ook 

 Pro Domo